Brazília
Cáceres, település Mato Grosso államban

 Spanyolország
Cáceres, tartomány Extremadura autonóm közösségben
Cáceres, Cáceres tartomány székhelye